Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim McManus e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Vijay Amritraj 6-2, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Open 1973